SIM nebo Sim může znamenat:

 SIM karta v mobilním telefonu
 Simple Instant Messenger – multiprotokolový instant messaging klient

 Sim (přítok Belaji) — řeka v Baškortostánu a v Čeljabinské oblasti v Rusku, přítok Belaji
 Sim (Čeljabinská oblast) — město v Čeljabinské oblasti v Rusku

Externí odkazy